Агинский Бурятский областной комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Агинский Бурятский АО с 1937 года по 6 ноября 1991 года.

История 
 26 сентября 1937 года образован Агинский (Бурят-Монгольский) национальный округ в составе Читинской области и в связи с этим, был создан Агинский (Бурят-Монгольский) окружной комитет ВКП(б).
 13 октября 1952 Агинский (Бурят-Монгольский) окружной комитет ВКП(б) переименован в Агинский (Бурят-Монгольский) окружной комитет КПСС. 
 7 июля 1958 года Агинский (Бурят-Монгольский) национальный округ переименован в Агинский (Бурятский) национальный округ.
 7 октября 1977 Агинский (Бурятский) национальный округ преобразован в Агинский (Бурятский) автономный округ.
 23 августа 1991 года деятельность КПСС на территории РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари РКП(б)/ВКП(б)/КПСС 
 1937—1941 ?
 1941—1944 Оськин Д. В.
 1944—1948 Проданюк, Николай Дмитриевич  
 1948—1950 Карлов К. Х.
 1952—1957 Проданюк, Николай Дмитриевич
 1957—1963 Юндусов, Насак Иролтуевич
 1963—1964 Макаров, Николай Геннадьевич
 1964—1969 ?
 1969—1973 Носов, Николай Фёдорович
 1973—1980 Филатов, Фёдор Иванович
 1980—1984 Масюков, Владимир Иванович
 1984—1988 Шкаровский, Владимир Ильич
 1988—11.1990 Макаров, Владимир Ильич
 10.1990 — 8.1991 Соктоев, Цыренжаб Сокшигбоевич

См. также 
 Глава администрации Агинский Бурятского автономного округа

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл и Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР. 1924—1953 / К. А. Залесский.- М.: Вече, 2009. — 752 с. — (Кто есть кто).
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Агинский Бурятский
Агинский Бурятский автономный округ